Вич — многозначный термин.
 ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.

Топоним 
 Вич — город в Испании.
 Вич — город в Швейцарии.

Фамилия 
 Вич, Джим (род. 1954) — канадский профессиональный игрок в снукер и пул.
 Вич, Сирил (1632—1707) — британский политик и общественный деятель.
 Вич, Чарлз Лейси (1944—1995) — астронавт НАСА, полковник ВВС США.